Лялько — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лялько, Вадим Иванович (1931—2022) — советский ученый в области аэрокосмических исследований и гидрогеолог.
 Лялько, Григорий Григорьевич (1908—1982) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лялько, Степан Максимович (1904—1976) — советский военный, контр-адмирал, кандидат военно-морских наук.